Зрусифікований варіант українського прізвища Опанасенко.

 Афанасенко Іван (XVIII ст.) — співак, бандурист.
 Афанасенко Валерій Сергійович (16 травня 1955, м. Біла Церква Київської області) — український військовик, кандидат психологічних наук, професор, заступник начальника Харківського університету повітряних сил полковник.
 Афанасенко Віктор Миколайович (1973—2015) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Афанасенко Олександр Валерійович — старший сержант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.

Примітки

Див. також 
 Опанасенко
Українські прізвища
Прізвища на -енко